Pastino ima više značenja:
 Pastino, Lucca
 Pastino, Teramo